Санта-Крус () — департамент Боливии.

Площадь —  км². Население  жителей (2010).

Самый большой по площади и второй по численности населения (после столичного Ла-Паса) департамент в стране.

Состав 
Административный центр — город Санта-Крус-де-ла-Сьерра.
Департамент разделён на 15 провинций:

Природа 
 Сухие леса Чикитано

Экономика 
 Эль-Мутун: крупнейшее в мире месторождение железа и марганца.

Старообрядцы Санта-Крус 
 Община в Тоборочи
 Тоборочи — бутылочное дерево

Примечания